Тепетлако има више значења:

 Тепетлако (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетлако (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепетлако (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетлако (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику